Soleil d'Or peut faire référence à :

Botanique 
 Soleil d'Or, cultivar de rosier classé dans les hybrides de thé.

Cinéma 
 Soleil d'or, un des prix du Festival de Cannes, créé en 1995.

Architecture 
 Arènes du Soleil d'Or, arènes de la ville française de Toulouse qui ont donné leur nom au quartier des Arènes, où se tenaient des spectacles de tauromachie entre 1953 et 1976 ;
 Auberge du Soleil d'Or immeuble du  de Paris qui fut le point de départ de deux complots lors de la Révolution française ;
 Auberge Au Soleil d'Or, monument historique situé sur la commune française de Fegersheim, dans le département du Bas-Rhin ;
 Caveau du Soleil d'or, ancien café parisien, lieu de rencontre d’artistes vers 1903.

Toponyme 
 Belvédère du Soleil d’or, belvédère de la rivière Ristigouche dans la municipalité québécoise de L'Ascension-de-Patapédia.

Odonyme 
 Ruelle du Soleil-d’Or, voie du  de Paris.